A Half-Life (magyarul: felezési idő) több dologra utalhat:

Videójátékok:

 Half-Life (sorozat)
 Half-Life (videójáték), a sorozat 1998-ban megjelent első része
 Half-Life: Uplink (1999)
 Half-Life: Opposing Force (1999)
 Half-Life: Decay (2001)
 Half-Life: Blue Shift (2001)
 Half-Life 2, az eredeti Half-Life folytatása
 Half-Life 2: Lost Coast (2005)
 Half-Life 2: Episode One (2006)
 Half-Life 2: Episode Two (2007)
 Half-Life 2: Episode Three (megjelenése ismeretlen)
 Half-Life 3, jövőben várható következő folytatás

Zene:
Halflife (EP), Lacuna Coil EP

Jegyzetek